Ottawan — французский диско-дуэт, ставший популярным в начале 1980-х годов. Наибольшую известность получили их хиты «D.I.S.C.O.» и «Hands Up (Give Me Your Heart)».

История 
Будущий солист группы «Ottawan» Пат (полное имя — Патрик Жан-Батист, , род. 6 апреля 1954 г.) после защиты диплома переехал в Париж с намерением развивать свою музыкальную карьеру. Устроившись работать в компанию Air France, Пат основал группу «Black Underground» и выступал с ней в парижских барах. Во время одного из этих выступлений на Пата обратил внимание музыкальный продюсер , также известный по совместной работе с Далидой, Sheila B. & Devotion и The Gibson Brothers (и отец Томы Бангальтера, одного из участников Daft Punk). Вангар и Жан Клугер (композитор и продюсер) предложили Пату принять участие в новом музыкальном диско-проекте. В группу, которая на тот момент ещё не имела названия, была также приглашена танцовщица и вокалистка Аннетт Эльтис (род. 1 ноября 1958 г.).

Запись первого сингла под названием «D.I.S.C.O.» была произведена в октябре 1979 года в столице Канады, Оттаве (откуда и произошло название группы — из Оттавы). Сингл «D.I.S.C.O.» был издан в ноябре того же года на лейбле  (на этом же лейбле впоследствии были выпущены все оригинальные синглы и альбомы группы). Первый релиз группы содержал одновременно две версии песни — на французском и английском языках. Он провёл во французской «десятке» 16 недель — с ноября 1979 по январь 1980, достигнув в декабре 1979 третьего места. Сингл также добился большого успеха и за пределами Франции: в Швейцарии он достиг пятого места, продержавшись в хит-парадах девять недель, в Австрии — четвёртого места (16 недель), в Нидерландах и Норвегии сингл вышел на первое место (12 и 20 недель в хит-парадах, соответственно). В мае 1980 года он входит в хит-парады Германии и держится там 22 недели, достигнув второй позиции. В сентябре 1980 года сингл «D.I.S.C.O.» попал в британские хит-парады и уже в октябре занял второе место, провёл там три недели, и в общей сложности продержался в хит-параде 18 недель. По итогам 1980 года этот сингл занял в Великобритании пятое место по продажам.

4 мая 1980 года «Ottawan» выпустил второй сингл «You’re OK». Как и первый релиз группы, он сразу содержал две версии песни — англоязычную и франкоязычную «T’es OK». Не получив большого признания за рубежом, этот сингл у себя на родине занял первое место, продержавшись в десятке 16 недель. По состоянию на 13 октября 2010 года «T’es Ok» занимает 37-ю строчку в списке тысячи наиболее продаваемых синглов во Франции.

В 1980 году «Ottawan» выпускает альбом «D.I.S.C.O.», куда, кроме одноимённой песни и «T’es OK», вошли композиции «Shalala Song», «Hello Rio!» и другие.

Следующим большим успехом «Ottawan» на родине стал сингл «Haut les mains (donne moi ton coeur)», вышедший в конце 1980-го. В марте 1981 он занял четвёртое место по продажам, продержавшись в десятке в общей сложности восемь недель. В марте 1981 увидела свет его англоязычная версия — «Hands Up (Give Me Your Heart)». На этот раз она вышла отдельным синглом. В июне 1981 года «Hands Up (Give Me Your Heart)» достигает второго места в Германии и проводит в хит-параде 20 недель. В сентябре 1981 эта песня поднимается до третьего места в Великобритании, задержавшись в британской «сороковке» на 15 недель. В Швеции она также добирается до второго места, а в Норвегии и Новой Зеландии попадает на первое (21 неделя в хит парадах). Также сингл занимает высокие позиции в следующих странах: Нидерланды — № 5 (11 недель), Швейцария — № 4 (8 недель), Австрия — № 3 (14 недель).

В 1981 году «Ottawan» выпустил второй долгоиграющий альбом — «2», куда, наряду с «Hands Up (Give Me Your Heart)», вошли такие композиции, как «A.I.E. Is My Song», «Crazy Music», «Shubidube Love» и другие. 15 августа альбом попадает в австрийские чарты и поднимается до 18-го места (2 недели). В СССР альбом «2», также как и некоторые синглы группы, были изданы лейблом «Мелодия».

Версия песни «You’re OK» на хинди (под названием «Jimmy Jimmy Jimmy Aaja») и с некоторыми изменениями была исполнена певицей Парвати Хан в болливудском фильме «Танцор диско», премьера которого состоялась 10 декабря 1983 года.

Состав 

 1979—настоящее время — Патрик «Пат» Жан-Батист
 1979—1981 — Аннетт Эльтис
 1982—2000 — Тамара
 2000—2001, 2009 — Кристина
 2002—2008 — Каролина, сестра Пата
 2010—настоящее время — Япи Изабелль

Дискография 

 

1981 — «Ottawan 2»

Хит-парады 

Среди других также выделяют такие синглы как:
 «You’re OK» — UK № 56
 «Help, Get Me Some Help!» — UK № 49

Примечания

Ссылки 

 
 
 Ottawan на сайте Disco80
 Ottawan на сайте ussr80x

Музыкальные дуэты
Группы в стиле диско
Поп-группы Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы 1970-х годов
Музыкальные коллективы 1980-х годов